Buldhana (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Buldhana (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Buldhana